Landfall (Minnesota) - nos Estados Unidos
Landfall (meteorologia) - momento em que o olho de um ciclone tropical ou uma tromba de água atinge a linha da costa

Desambiguação